Энрот () — шведская фамилия. Известные носители:

 Энрот, Эрик (1917—1975) — финский художник.
 Энрот, Юнас (род. 1988) — шведский хоккеист.